Колодец Иакова:
 Колодец Иакова — карстовый источник, штат Техас, США.
 Колодец Иакова — высеченный в скале глубокий (около 35 м) колодец в Наблусе.

См. также 
 Беэр-Яаков